Typ 51 (auch Type 51) steht für:
 Bugatti Type 51, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Cadillac Type 51, ein Automodell des Automobilherstellers Cadillac
 MÁVAG-Typ 51, eine ungarische Schmalspur-Tenderlokomotiven
 Typ 51, eine Variante der chinesischen Typ 54 Pistole
 VW Typ 51, eine von verschiedenen Nachkriegsvarianten des VW Käfers

Abkürzung